Ben Hamer (Chard, 20 november 1987) is een Engels profvoetballer die als doelman speelt. Hij verruilde Leicester City in juli 2018 voor Huddersfield Town.

Carrière
Hamer begon bij Reading, maar brak niet door. Hij werd meermaals verhuurd waaronder drie periodes aan Brentford, waarmee hij in 2009 de League Two won en dat jaar tot beste doelman van de competitie werd uitgeroepen. Van 2011 tot 2014 speelde hij voor Charlton Athletic, waar hij de vaste doelman was en waarmee hij in 2012 de League One won. Hij tekende in 2014 bij Leicester City, dat hem in 2015 tweemaal verhuurde.

Clubstatistieken

Externe link
Profiel op soccerbase.com

Engels voetballer